O Botola de 2003-04 foi à 48ª temporada da Premier League marroquina . Raja Casablanca venceu seu 08° campeonato na história.

Clubes

Promovidos e rebaixados

 P : promovidos da Botola 2 2003-04

IR Tanger foi dispensado do rebaixamento após o desaparecimento do Tihad Sportif Club da temporada 2003/04.

Tabela

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos